Als Europameisterschaft 1938 oder EM 1938 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1938 stattfanden:

 Eishockey-Europameisterschaft 1938 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1938 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1938 in St. Moritz (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1938 in Oslo (Norwegen)
 Grand-Prix-Europameisterschaft 1938
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1938 in Paris (Frankreich) und Wien (Österreich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1938
 Rennrodel-Europameisterschaften 1938 in Salzburg (Österreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1938 in Tallinn (Estland) 
 Ruder-Europameisterschaften 1938 in Mailand (Italien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1938 in London (Großbritannien)
 Wasserball-Europameisterschaft 1938 in London (Großbritannien)

!
1938